

Літвінкі — село в гміні Кузьниця Сокульського повіту Підляського воєводства
 Літвінкі — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства